Municipio de Blue River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue River (condado de Johnson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Blue River (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Blue River (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.